En biologie, Xylophilus est un nom de genre pouvant désigner :

 Xylophilus , genre de protéobactéries de la famille des Comamonadaceae,
 Xylophilus , genre d’insectes coléoptères de  la famille des Aderidae,
 Xylophilus , genre d’insectes coléoptères de  la famille des Eucnemidae.